The Running Man puede referirse a:

 The Running Man (1982), novela de Stephen King;
 The Running Man / Perseguido / El sobreviviente (1987), película dirigida por Paul Michael Glaser - basada en el novela de Stephen King; o
 The Running Man / El precio de una muerte (1963), película  dirigida por Carol Reed.

no:The Running Man